În fonetică, se numesc consoane epiglotale acele consoane pronunțate prin atingerea părții superioare a laringelui asupra epiglotei. Ele reprezintă una din categoriile de sunete clasificate după locul de articulare.

În limba română standard nu există consoane epiglotale. Acestea sunt întâlnite în limbi precum aghul sau arabă.

Epiglotală, Consoană